Хавин — еврейская матронимическая фамилия (от женского личного имени «Хава»). Известные носители:
 
 Хавин, Борис Наумович (1926—1987) — советский журналист.
 Хавин, Виктор Петрович (1933—2015) — российский математик.
 Хавин, Владимир Иосифович (1931—2005) — советский архитектор.
 Хавин, Дмитрий Захарович (1948—2007) — российский журналист-международник.
 Хавин, Исаак Борисович (1885—1988) — советский эндокринолог.

Также 
 Ховин
 Хавкин